Turniej o Srebrny Kask 2017 – zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 21. roku życia. W sezonie 2017 rozegrano trzy turnieje półfinałowe oraz finał.

Eliminacje Srebrnego Kasku w Ostrowie Wlkp. 
 Ostrów Wielkopolski, 12 kwietnia 2017
 Sędzia: Piotr Nowak
 NCD: 66,77s – Dominik Kubera w 5. biegu
Awans do finału uzyska 6 zawodników

Bieg po biegu:
 (66,94) Dróżdż, Szczotka, Nowacki, Zając (w/u)
 (66,93) Kubera, Smektała, Niedźwiedź, Potoniec (w/2min)
 (69,63) Kaczmarek, Fajfer, Kościelski
 (68,25) Wawrzyniak, Rujner, Lutowicz, Wieczorek
 (66,77) Kubera, Nowacki
 (68,24) Niedźwiedź, Szczotka, Fajfer, Lutowicz
 (67,47) Smektała, Kaczmarek, Wawrzyniak, Dróżdż (d4)
 (68,34) Potoniec, Kościelski, Wieczorek
 (67,62) Niedźwiedź, Kaczmarek, Wieczorek, Nowacki
 (67,25) Kubera, Kościelski, Szczotka, Wawrzyniak
 (68,38) Potoniec, Dróżdż, Lutowicz
 (67,25) Smektała, Fajfer
 (67,44) Smektała, Kościelski, Nowacki, Lutowicz (t)
 (68,56) Potoniec, Kaczmarek, Szczotka
 (67,96) Dróżdż, Kubera, Wieczorek, Fajfer\
 (68,53) Niedźwiedź, Wawrzyniak
 (68,63) Wawrzyniak, Potoniec, Nowacki, Fajfer (w/u)
 (67,47) Smektała, Wieczorek, Szczotka
 (67,93) Dróżdż, Niedźwiedź, Kościelski
 (67,97) Kaczmarek, Kubera, Lutowicz

Eliminacje Srebrnego Kasku w Bydgoszczy 
 Bydgoszcz, 12 kwietnia 2017 20 kwietnia 2017
 Sędzia: Piotr Nowak
Awans do finału uzyska 5 zawodników + 1 rezerwowy – R1 w finale

Bieg po biegu:
 (65,25s) Karczmarz, Sitarek, Turowski, Czerniawski (w/2min)
 (64,28s) Kossakowski, Zgardziński, Bieliński, Burzyński (w/2min)
 (64,94s) Lis, Kopeć-Sobczyński, Liszka, Szlauderbach
 (65,28s) Woryna, Grzegorczyk, Stalkowski, Jagła (w/2min)
 (63,13s) Woryna, Burzyński, Sitarek, Liszka
 (63,53s) Lis, Karczmarz, Kossakowski, Stalkowski
 (63,56s) Kopeć-Sobczyński, Zgardziński, Turowski, Jagła
 (64,53s) Bieliński, Grzegorczyk, Szlauderbach, Czerniawski (d/3)
 (64,81s) Kossakowski, Kopeć-Sobczyński, Grzegorczyk, Sitarek
 (64,13s) Karczmarz, Burzyński, Szlauderbach, Jagła
 (65,40s) Liszka, Bieliński, Turowski, Stalkowski
 (62,72s) Woryna, Zgardziński, Lis, Czerniawski
 (64,81s) Zgardziński, Stalkowski, Sitarek, Szlauderbach (w/2min)
 (63,56s) Karczmarz, Woryna, Kopeć-Sobczyński, Bieliński (t)
 (65,40s) Lis, Grzegorczyk, Turowski, Burzyński (w/u)
 (65,41s) Liszka, Czerniawski, Kossakowski, Jagła
 (65,50s) Lis, Bieliński, Sitarek, Jagła
 (64,19s) Karczmarz, Liszka, Grzegorczyk, Zgardziński (d/3)
 (63,88s) Woryna, Kossakowski, Turowski, Szlauderbach
 (64,84s) Burzyński, Kopeć-Sobczyński, Stalkowski, Czerniawski
 Bieg dodatkowy o 5. miejsce:
 (64,28s) Zgardziński, Kopeć-Sobczyński, Liszka

Eliminacje Srebrnego Kasku w Krakowie 
 Kraków, 12 kwietnia 2017
 Sędzia: Tomasz Proszowski
 NCD: 68,99s – Maksym Drabik w 11. biegu
Awans do finału uzyska 5 zawodników + 1 rezerwowy – R2 w finale

Bieg po biegu:
 (69,17) Drabik, Polis, Bober, Gruchalski
 (71,43) Trzensiok, Chmiel, Borczuch, Świącik (Skupień – t)
 (71,22) Lampart, Peroń, Wojdyło, Rząsa
 (71,42) Nowiński, Rolnicki, Piosicki, Konieczny
 (71,05) Bober, Konieczny, Trzensiok, Rząsa
 (71,87) Piosicki, Chmiel, Gruchalski, Wojdyło
 (69,36) Drabik, Borczuch, Nowiński, Peroń
 (70,41) Polis, Skupień, Rolnicki, Lampart (w/u)
 (70,18) Chmiel, Bober, Rolnicki, Peroń
 (70,34) Lampart, Gruchalski, Nowiński, Trzensiok
 (68,99) Drabik, Skupień, Piosicki, Rząsa
 (70,44) Polis, Konieczny, Borczuch, Wojdyło
 (70,46) Lampart, Bober, Piosicki, Borczuch
 (70,26) Gruchalski, Konieczny, Peroń, Skupień (w)
 (69,89) Drabik, Rolnicki, Trzensiok, Wojdyło
 (70,43) Chmiel, Polis, Nowiński, Rząsa
 (70,86) Bober, Nowiński, Skupień, Wojdyło
 (70,08) Rolnicki, Gruchalski, Borczuch, Rząsa
 (69,38) Drabik, Lampart, Chmiel, Konieczny
 (70,54) Polis, Piosicki, Peroń, Trzensiok

Finał Srebrnego Kasku w Krośnie 
 Krosno, 1 maja 2017
 Sędzia: Tomasz Proszowski
 NCD: 70,62s – Bartosz Smektała w 2. biegu

Bieg po biegu:
 (70,84) Kubera, Niedźwiedź, Karczmarz, Kossakowski
 (70,62) Smektała, Drabik, Lampart, Potoniec
 (72,06) Kaczmarek, Woryna, Bober, Lis
 (71,68) Zgardziński, Dróżdż, Chmiel, Polis
 (72,47) Drabik, Woryna, Kossakowski, Chmiel
 (71,22) Zgardziński, Smektała, Kaczmarek, Niedźwiedź (d2)
 (70,94) Dróżdż, Kubera, Bober, Potoniec
 (71,75) Karczmarz, Polis, Lis, Lampart (w/u)
 (72,28) Polis, Smektała, Bober, Kossakowski
 (71,03) Drabik, Dróżdż, Lis, Kopeć
 (71,28) Woryna, Kubera, Zgardziński, Lampart
 (72,00) Kaczmarek, Chmiel, Karczmarz, Potoniec (d3)
 (72,19) Zgardziński, Rolnicki, Kossakowski, Lis (w/u)
 (72,28) Bober, Chmiel, Lampart, Kopeć
 (70,63) Kubera, Drabik, Polis, Kaczmarek
 (71,06) Smektała, Woryna, Dróżdż, Karczmarz
 (73,03) Kaczmarek, Dróżdż, Kossakowski, Lampart (w/u)
 (71,78) Woryna, Polis, Rolnicki, Kopeć
 (71,82) Kubera, Smektała, Rolnicki, Chmiel
 (71,60) Drabik, Bober, Zgardziński, Karczmar
 Bieg o 3. miejsce:
 (72,37) Smektała, Woryna
 Bieg finałowy:
 (--,--) Drabik, Kubera

Zobacz też 
 Turniej o Złoty Kask 2017
 Turniej o Brązowy Kask 2017
 Sport żużlowy

Przypisy

Bibliografia 
 Srebrny Kask – listy startowe – PZMot
 Maksym Drabik wygrał finał Srebrnego Kasku. Bardzo zacięty turniej w Krośnie – WP Sportwe Fakty

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Motorowy

2017
2017 w sporcie żużlowym
2017 w polskim sporcie